Groovy est un langage de programmation orienté objet pour Java.
Groovy est une chanson à la fin du dessin animé asiatique Cardcaptor Sakura.
Groovy est un terme apparenté au style musical du Groove.

Voir aussi

Groovy Aardvark, un groupe de musique québécois